Короткий — русская фамилия; имеет женскую форму Короткая.

Известные носители 
 Короткий, Алексей Валентинович (род. 1978) — украинский хоккеист, вратарь, тренер.
 Короткий, Николай Андреевич (1920—1993) — Герой Советского Союза.
 Короткий, Станислав Александрович (род. 1983) — российский астроном-любитель.



См. также 
 Пипин Короткий (714—768) — майордом франков в 741—751 годах, а затем и король франков с 751 года.